Fermín Vázquez puede referirse a:

 Fermín Vázquez Huarte-Mendicoa (n. 1961), arquitecto español.

 Fermín Vázquez (beisbolista) (1914-2001), beisbolista mexicano.